Csehország
 Bořetice, település a Břeclavi járásban
 Bořetice, település a Pelhřimovi járásban